Бекешский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав район входят 10 населённых пунктов, в которых проживает, по данным на 2005 год, 44 520 жителей. Администрация района располагается в городе Бекеш.

Населённые пункты 

Районы Бекеша